Михаи́л Никола́евич Михе́ев () — советский , специалист в области физики металлов.

Биография 
Родился 15 (28 октября) 1905 года на станции Зуевка (ныне Кировская область). Выпускник ЛГУ (1930). Работал в ЛФТИ (1928—1932), Уральском физико-технологическом институте (впоследствии Институт физики металлов Уральского научного центра АН СССР) (1932—1969, директор). Депутат Свердловского областного Совета (1963—1971).

Умер 27 августа 1989 года в Свердловске. Похоронен на .

Семья 
Жена — Жукова Полина Никифоровна (15.10.1909 — 8.8.1960).

Научная деятельность 
Специалист в области магнетизма, свойств ферромагнитных материалов, магнитного структурного анализа, магнитной дефектоскопии и др.

Публикации 
Автор более 200 научных публикаций, из них монографий и 11 авторских свидетельств, в том числе:

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и внедрение в промышленность нового метода контроля качества стальных изделий

Ссылки 
 Михеев Михаил Николаевич // Уральская историческая энциклопедия
 Статьи в УФН
 
 
 Документальный фильм о Михееве М. Н. «Титаны эпохи» (К/к «Видеал», продюсер А. Смирнов, реж. И. Третьякова, 2011 г.).

Депутаты Свердловского областного совета